Die Saisonbilanzen von Kickers Offenbach zeigen für jede Saison der ersten Fußballmannschaft von Kickers Offenbach die Platzierung, das Torverhältnis und die Anzahl der erzielten Punkte in der Liga seit 1902.

Literatur 
 Kickers Offenbach. Die ersten hundert Jahre. Offenbach am Main 2001, ohne ISBN

Weblinks 
 bieberer-berg.de, Unterseite:Archiv/Ewige Statistiken/Platzierungen
 Das deutsche Fußballarchiv

Einzelnachweise 

Offenbach, Kickers
Kickers Offenbach